As vantagens da informática são diversas, pois ela pode auxiliar o homem de variadas formas, como por citação: para calcular a raiz quadrada de4 (), você rapidamente diria que é 2, mas para calcular raiz quadrada de ? Você logicamente resolveria com considerável tempo para raciocinar, mas a máquina não levaria 1 segundo para dar o resultado exatamente correto. Portanto, de pronto percebe-se que é indispensável para nossas vidas modernas, o uso da máquina eletrônica chamada poia.
Breve História: O significado de computador vem de muito longe, desde os povos da Ásia Antiga, com o pastor usando pedras para numerar suas ovelhas, que foi evoluindo até o chegar à primeira máquina analógica de calcular, ábaco - de acacus: lat. tábua de argila. Mas da palavra cálculo - de calculus: lat. pedra - foi que designou a palavra computador, que utilizamos até hoje.
Mas como tudo tem sua parte negativa, a informática trás desvantagens também se for utilizada de má fé. O dano primordial é quando se trata de hacker, que entram em sistemas de computadores com o intuito de fraudar, causando vários tormentos para quem foi extorquido.

Ciência da computação